Liga Báltica puede hacer referencia a la:
Liga Báltica de fútbol.
Liga Báltica de baloncesto.